Helene Adelheid Viktoria Marie av Schleswig-Holstein, född 1 juni 1888 i Grünholz och död 30 juni 1962 i Hellerup, dotter till hertig Friedrich Ferdinand av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg och hans maka, prinsessan Karoline Mathilde av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Hon var moster till prinsessan Sibylla av Sverige.

Familj
Hon gifte sig 28 april 1909 i Glücksburg med prins Harald av Danmark (1876-1949).

Barn:
 Feodora av Danmark (1910-1975) gift med sin kusin, Christian av Schaumburg-Lippe
 Caroline-Mathilde av Danmark ("Calma") (1912-1995) gift med sin kusin, arvprins Knud av Danmark (1900-1976)
 Alexandrine-Louise (1916-1962) gift med greve Luitpold av Castell-Castell (1904-1941) 
 Gorm av Danmark (1919-1991) 
 Oluf, greve av Rosenborg (1923-1990) gift med 1) Dorrit Puggaard-Müller (f. 1926),    2) Lis Wulff-Juergensen (f. 1935)

Nazistsympatier
Prinsessan Helene stöttade öppet nazisterna under andra världskriget och den tyska ockupationen av Danmark, och blev på grund av detta mycket impopulär. Hon kallades av den danska motståndsrörelsen för den enda medlemmen av den danska kungafamiljen som svikit landet. Detta ledde till att hennes söner bröt med henne. 

Hon försökte 1942 övertala sin svärson, prins Knud av Danmark, att föreslå kungen att släppa in nazister i regeringen. Helene bedöms inte ha varit någon regelrätt tysk agent, men vidarebefordrade dock information rent informellt. Hon blev omgående utvisad ur Danmark efter krigets slut, 31 maj 1945, av sin svåger Kristian X, och sattes under husarrest på slottet i Glücksburg. 

Helene ställdes aldrig inför rätta, då kungafamiljen inte ville ha någon dålig publicitet. Hon tilläts komma tillbaka 1949, då hennes make låg för döden. Därefter levde hon mycket tillbakadraget och isolerat till sin död.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Huset Glücksburg
Danska prinsessor
Födda 1888
Avlidna 1962
Kvinnor
Personer i Danmark under andra världskriget